Clanzo, oggi Clans – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime
 Clanzo, oggi Klanec – frazione del comune di Erpelle-Cosina